Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Joshua Eagle e Sandon Stolle erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Yves Allegro e Roger Federer hanno battuto in finale 7–6 (9–7), 7–5 Mahesh Bhupathi e Maks Mirny.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (finale)
 Martin Damm /  Cyril Suk (primo turno)
 Jared Palmer /  David Rikl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2003
ATP Tour 2003